Hanno ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Australe und des Kraters Lyot, nordöstlich von Pontécoulant.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere von kleineren Einschlägen zerfurcht.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem karthagischen Entdecker Hanno der Seefahrer offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hanno auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)